„Момоиро Кловър Z“ (;  Momoiro Kurōbā Zetto – буквално: „Розова детелина Z“) е японска момичешка идол група.

Създадена е от „Стардаст Промошън“ през 2008 г. Официалната кратка форма на името на групата е .

Членове 

Преди групата да направи своя дебют, други момичета са били в състава: Сумире Фуджиширо, Манами Икура, Юкина Кашива, Цукина Такаи, Мию Вагава и Руна Юмикава.

Дискография

Студийни албуми 
 Battle and Romance (2011)
 5th Dimension (2013)
 Amaranthus (2016)
 4 Hakkin no Yoake (2016)

Компилации 
 Iriguchi no Nai Deguchi (2013)

Сингли 
 „Momoiro Punch“ (2009)
 „Mirai e Susume!“ (2009)
 „Ikuze! Kaitō Shōjo“ (2010)
 „Pinky Jones“ (2010)
 „Mirai Bowl/Chai Maxx“ (2011)
 „Z Densetsu: Owarinaki Kakumei“ (2011)
 „D' no Junjō“ (2011)
 „Rōdō Sanka“ (2011)
 „Mōretsu Uchū Kōkyōkyoku. Dai Nana Gakushō „Mugen no Ai““ (2012)
 „Otome Sensō“ (2012)
 „Nippon Egao Hyakkei“ (2012)
 „Saraba, Itoshiki Kanashimitachi yo“ (2012)
 „Gounn“ (2013)
 „Naite mo Iin Da yo“ (2014)
 „Moon Pride“ (2014)
 „Yume no Ukiyo ni Saitemina“ (2015)
 „Seishunfu“ (2015)
 „Z no Chikai“ (2015)

Музикални видеоклипове

Източници

Външни препратки 
 Официален уебсайт (на японски)
 Официална страница 
 Официален канал на Momoiro Clover Z в Ustream
 Официален канал на Stardust Digital в YouTube

Музикални групи в Токио
Японски момичешки групи
Японски поп групи
Японски рок групи